

Фамилия 
Пиду () — французская фамилия. Известные носители:

 Пиду, Рафаэль (род. 1967) — французский виолончелист. Сын и ученик Ролана Пиду.
 Пиду, Ролан (род. 1946) — французский виолончелист.
  (1908—2004) — швейцарский писатель.
  (1905—2001) — швейцарский теолог, органист и музыковед.
  (1807—1879) — французский политик.
  (1910—1977) — французский политик.
  (род. 1943) — швейцарский политик.

Топоним 
 Пиду — район городского подчинения города Чэнду провинции Сычуань (Китай)